Universidade Ryerson - uma universidade localizada em Toronto, Ontário, Canadá.
Egerton Ryerson - um ministro metodista, político e educador provinciano estadunidense.
Desambiguação